Все реки, протекающие по территории Латвии, относятся к бассейну Балтийского моря. Крупнейшей и важнейшей рекой страны является Даугава (Западная Двина).

Список в порядке величины площади бассейнов рек.

Примечания 

Латвия
Списки:Латвия